Губарев () — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 182 человека. Почтовый индекс — 32650. Телефонный код — 3847. Занимает площадь 1,224 км². Код КОАТУУ — 6823381502.

Местный совет 
32650, Хмельницкая обл., Новоушицкий р-н, с. Вахновцы

Примечания

Ссылки 
 Губарев на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Новоушицкого района